Дрэган () — румынская и молдавская фамилия.

Известные носители 
 Мария Дрэган (1947—1986) — молдавская певица, исполнительница народных и эстрадных песен.
 Мирча Дрэган (1932—2017) — румынский режиссёр и сценарист.